Замок Шейна () — один из замков Ирландии, расположен в графстве Антрим, Северная Ирландия. Руины этого замка стоят возле поселка Рандалстаун, на северо-восточных берегах озера Лох-Ней. Замок построен в 1345 году кланом О’Нил (О’Нейлл). Замок изначально назывался Эден-Дуфф-Каррик (). Шейн МакБаен О’Нил изменил название замка на замок Шейна в 1722 году.

На террасе в 1800 году была сделана пристройка, а в 1812 году по проекту архитектора Джона Нэша началась работа по реставрации и восстановлению замка Шейна, превращающегося в руину. Но в 1816 году произошел большой пожар и замок сгорел дотла. От реставрации замка отказались. Сохранился только Дом Камелии, который был отреставрирован Нэшем. В 1860 году Карл Лэньон и Генри Линн построили особняк для 1-го лорда О’Нила. Имение Шейна в настоящее время охватывает 2600 акров вдоль берегов Лох-Ней. Замок используется на съемках сериала «Игра престолов».

См. также 
 Список замков Северной Ирландии

Примечания

Литература 
 Lowry, Mary (c. 1913). The Story of Belfast and Its Surroundings. LibraryIreland.com. Retrieved March 11, 2010.

Замки, построенные в XIV веке
Антрим
Замки Северной Ирландии
Руины в Северной Ирландии